TeamSpeak 3 – komunikator internetowy
 The Sims 3 – komputerowa gra symulacyjna